Demann ist der Familienname folgender Personen:

 Franziskus Demann (1900–1957), deutscher Bischof
 Hermann Demann (1898–nach 1935), deutscher Ministerialrat im Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda  
 Kristin Demann (* 1993), deutsche Fußballspielerin
Siehe auch
 Deman